Hamid Nater – calciatore marocchino
 Stéphane Nater – calciatore tunisino
 Swen Nater – ex cestista olandese